Director supremo fue el título con el cual se designó en un principio el cargo ejecutivo unipersonal en Argentina, Chile y Nicaragua luego de la proclamación de su Independencia. Anteriormente el cargo ejecutivo era ejercido por organismos colegiados como la Junta de Gobierno o el Triunvirato.

El cargo de director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, usado en Argentina, existió entre 1814 y 1820. Fue creado al disolverse el Segundo Triunvirato.

En Chile, el director supremo existió en 1814 y entre 1817 y 1826; fue posteriormente reemplazado por el título de presidente de la República.

En Nicaragua, el supremo director del Estado de Nicaragua existió entre 1838 y 1855; siendo reemplazado por el título de presidente de la República de Nicaragua.